Професіональна футбольна група А 1996–97 — 73-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув ЦСКА (Софія).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Левскі (Софія) взяв участь у Кубку володарів кубків 1997—1998 як фіналіст Кубка Болгарії 1996—1997.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1996–1997
Болгарія
Болгарія
1996 у болгарському спорті
1997 у болгарському спорті